Bitva u Poitiers je pojmenování pro několik střetnutí:

 bitva u Tours (říjen 732), v níž Karel Martel zastavil arabskou invazi do Evropy
 Bitva u Poitiers (1356) (19. září 1356), jedna z drtivých porážek, které Angličané připravili Francouzům během stoleté války